Tumbes (stad), een stad in Peru
 Tumbes (regio), een regio van Peru
 Tumbes (provincie), een provincie van Peru
 Tumbes (rivier), een rivier in Ecuador en Peru